Jörg Kunze ist der Name folgender Personen:

* Jörg Kunze (Handballspieler) (* 1968), deutscher Handballspieler und -trainer
 Jörg Kunze (Schauspieler) (* 1983), deutscher Schauspieler und Musiker 

Siehe auch:
 Jürgen Kunze